Кобза́р — село у Васильківському районі Дніпропетровської області. Населення становить 24 особи. Орган місцевого самоврядування - Павлівська сільська рада.

Географія 
Село Кобзар розташоване в західній частині Васильківського району. На західному півдні межує з селом Шевченко, на сході з селами Манвелівка та Красне та на заході з смт Письменне.

Джерела 
 Сайт Верховної Ради України
 Сайт Центральної виборчої комісії 
 Карта України 

Села Дніпропетровської області